Call on Me kan avse:
 Call on Me (låt med Laleh) – en låt från 2006 av Laleh på albumet Prinsessor
 Call on Me (låt av Eric Prydz) – en låt producerad Eric Prydz, baserad på "Valerie" av Steve Winwood